LOlympique Lyonnais féminine, in Italia noto come Olympique Lione femminile, è una società calcistica femminile francese con sede nella città di Lione, sezione dell'omonimo club maschile. Disputa le proprie partite casalinghe al Groupama OL Training Center, impianto da  posti a sedere.

Fondato nel 1970, dal 1978 milita nella Division 1 Féminine, la massima divisione del campionato francese di calcio femminile. Grazie a diciannove vittorie in Division 1 Féminine e otto in Women's Champions League, è il club più titolato di Francia e d'Europa; ha inoltre conquistato un'edizione del campionato internazionale femminile per club nel 2012.

Storia 
Fondata nel 1970 come sezione femminile del FC Lione, dal 2004 è stata assorbita dall'Olympique Lyonnais.

Al termine della stagione 2006-2007 ha vinto la Division 1 Féminine per la prima volta come Olympique Lione. Considerando la vittoria da parte della sezione di calcio maschile della Ligue 1, la stagione 2006-2007 ha visto la stessa società vincere sia il campionato di calcio maschile sia quello femminile. La stessa situazione si è riproposta la stagione successiva, in cui entrambe le compagini hanno vinto i rispettivi campionati. Nella stessa stagione la sezione femminile si è messa in mostra in ambito europeo, dove alla prima partecipazione alla UEFA Women's Cup ha raggiunto le semifinali, venendo eliminata dalle svedesi dell'Umeå solamente grazie alla regola dei gol fuori casa. Dopo aver agevolmente superato la prima fase a gironi con 29 reti realizzate e nessuna subita, ha superato anche la seconda fase a gironi arrivando ad affrontare le campionesse in carica dell'Arsenal. Dopo lo 0-0 allo Stade de Gerland, l'Olympique Lione è andato a vincere in casa delle londinesi per 3-2 grazie ad una rete di Élodie Thomis a cinque minuti dal termine. Il doppio pareggio in semifinale (1-1 in casa e 0-0 in trasferta) ha consegnato all'Umeå l'accesso in finale.

La stagione 2008-2009 ha portato il terzo titolo nazionale consecutivo, conquistato trionfalmente con 21 vittorie e un solo pareggio, 13 punti di vantaggio sul Montpellier, 114 reti realizzate e solo 11 subite. In Women's Cup l'Olympique Lione è partito direttamente dalla seconda fase a gironi, raggiungendo prima i quarti di finale e poi le semifinali. Come nell'edizione precedente, il cammino si è fermato alle semifinali con l'eliminazione subita dalle tedesche del FCR Duisburg, che hanno successivamente vinto il trofeo.

Nella prima edizione della UEFA Champions League l'Olympique Lione è arrivato ad un passo dal titolo continentale. Dopo aver sconfitto in sequenza le serbe del Mašinac, le danesi del Fortuna Hjørring, le italiane della Torres e le svedesi dell'Umeå IK, la finale del torneo ha messo le francesi di fronte alle tedesche del Turbine Potsdam. La finale disputata a Getafe è terminata a reti inviolate anche dopo i tempi supplementari e ha richiesto 18 tiri di rigore (decisiva è stata la traversa colpita da Élodie Thomis) per decretare la vittoria del Turbine Potsdam.

La stagione 2010-2011 ha visto l'Olympique Lione trionfare in campionato per la quinta volta consecutiva e vincendo tutte e 22 le partite. Il trionfo è stato completato dalla vittoria della Champions League, prima volta per una squadra francese. Nella riedizione della finale dell'anno precedente, l'Olympique Lione ha sconfitto il Turbine Potsdam per 2-0 grazie alle reti realizzate da Wendie Renard e da Lara Dickenmann e con Camille Abily nominata migliore giocatrice della finale.

L'Olympique Lione si è confermato campione d'Europa per la seconda volta consecutiva nell'edizione 2011-2012 della Champions League. Il percorso verso la finale è stato caratterizzato da 37 reti realizzate e solo una subita (in semifinale dal Turbine Potsdam). Nella finale giocata all'Olympiastadion di Monaco di Baviera le francesi hanno sconfitto le tedesche dell'1. FFC Francoforte per 2-0 grazie alle marcature di Eugénie Le Sommer su rigore e di Camille Abily, entrambe migliori marcatrici del torneo con 9 reti segnate a testa. Il trionfo è stato coronato dal sesto campionato francese e dalla vittoria della Coppa di Francia.

Nella stagione successiva l'Olympique Lione è andato vicino a confermare i titoli conquistati l'anno precedente, vincendo nuovamente il campionato e la coppa nazionale, ma mancando il terzo successo consecutivo in Champions League. Nonostante abbia raggiunto per la quarta volta di fila la finale della massima competizione continentale, ha dovuto accontentarsi del secondo posto dietro alle tedesche del Wolfsburg. Nel novembre 2012 ha partecipato alla prima edizione del campionato internazionale femminile per club, disputatosi in Giappone, vincendola sconfiggendo in finale le giapponesi dell'INAC Kobe Leonessa.

Nelle due stagioni successive (2013-2014 e 2014-2015) è riuscito a realizzare nuovamente l'accoppiata campionato-coppa nazionale, mentre in Champions League non è riuscito a superare gli ottavi di finale, venendo eliminato una volta dal Turbine Potsdam e l'altra dalle connazionali del Paris Saint-Germain.

La stagione 2015-2016 si è conclusa con la migliore accoppiata di sempre per la società conquistando la tripletta campionato, Coppa di Francia e Champions League, con l'attaccante norvegese Ada Hegerberg che conquista il titolo di capocannoniere sia in campionato che in Champions League. Anche la stagione 2016-2017 si è conclusa con una tripletta, avendo vinto campionato, Coppa di Francia e Champions League.

La stagione 2017-2018 ha visto l'Olympique Lione continuare il suo dominio in campionato con il dodicesimo titolo consecutivo, ottenuto con 21 vittorie su 22 giornate di campionato e un solo pareggio e otto punti di vantaggio sul Paris Saint-Germain secondo classificato. Proprio dal Paris Saint-Germain ha perso la finale della Coppa di Francia 2017-2018, interrompendo così una striscia di sei coppe di Francia vinte consecutivamente. Nella stessa stagione ha vinto la UEFA Champions League per la terza edizione consecutiva (quinto successo in totale, record assoluto in ambito europeo) battendo in finale per 4-1 dopo i tempi supplementari le tedesche del Wolfsburg, diventando la prima squadra a vincere la competizione per tre anni di fila, e con il suo attaccante Ada Hegerberg nuovamente miglior marcatrice del torneo.

Cronistoria 
{|class="toccolours" style="background:white"
! colspan="2" style="text-align:center; background:blue; color:white"|Cronistoria dell'Olympique Lyonnais
|- style="font-size:93%"
|valign="top"|
|width="100%" |

 1978-1979 - Semifinalista della Division 1.
 1979-1980 - Fase a gironi della Division 1.
 1980-1981 - Semifinalista della Division 1.
 1981-1982 - Fase a gironi della Division 1.
 1982-1983 - Fase a gironi della Division 1.
 1983-1984 - Fase a gironi della Division 1.
 1984-1985 - Finalista della Division 1.
 1985-1986 - Fase a gironi della Division 1.
 1986-1987 - Semifinalista della Division 1.
 1987-1988 - Quarti di finale della Division 1.
 1988-1989 - Quarti di finale della Division 1.
 1989-1990 - Semifinalista della Division 1.
 1990-1991 -  Campione di Francia. (1º titolo)
 1991-1992 - Semifinalista della Division 1. La Division 1 National 1A è rinominata National 1A.

 1992-1993 -  Campione di Francia. (2º titolo)
 1993-1994 - 2ª in Division 1.
 1994-1995 -  Campione di Francia. (3º titolo)
 1995-1996 - 5ª in Division 1.
 1996-1997 - 4ª in Division 1.
 1997-1998 -  Campione di Francia. (4º titolo)
 1998-1999 - 5ª in National 1A.
 1999-2000 - 4ª in National 1A.
 2000-2001 - 4ª in National 1A.
 2001-2002 - 3ª in National 1A. La National 1A è rinominata Division 1 Féminine.
Finalista di Challenge de France.
 2002-2003 - 2ª in Division 1.
Vince la Challenge de France. (1º titolo)
 2003-2004 - 2ª in Division 1.
Vince la Challenge de France. (2º titolo)
 2004-2005 - 3ª in Division 1.
Finalista di Challenge de France.
 2005-2006 - 3ª in Division 1.
Finalista di Challenge de France.
 2006-2007 -  Campione di Francia. (5º titolo)
Finalista di Challenge de France.
 2007-2008 -  Campione di Francia. (6º titolo)
Vince la Challenge de France. (3º titolo)
Seminalista di UEFA Cup.
 2008-2009 -  Campione di Francia. (7º titolo)
Semifinalista di Challenge de France.
Seminalista di UEFA Cup.
 2009-2010 -  Campione di Francia. (8º titolo)
Semifinalista di Challenge de France.
Finalista di UEFA Champions League.
 2010-2011 -  Campione di Francia. (9º titolo)
Quarti di finale di Challenge de France.
 Vince la UEFA Champions League. (1º titolo)
 2011-2012 -  Campione di Francia. (10º titolo)
Vince la Coppa di Francia. (4º titolo)
 Vince la UEFA Champions League. (2º titolo)
 2012-2013 -  Campione di Francia. (11º titolo)
Vince la Coppa di Francia. (5º titolo)
Finalista di UEFA Champions League.
Vince il Campionato internazionale femminile per club. (1º titolo)
 2013-2014 -  Campione di Francia. (12º titolo)
Vince la Coppa di Francia. (6º titolo)
Ottavi di finale di UEFA Champions League.
 2014-2015 -  Campione di Francia. (13º titolo)
Vince la Coppa di Francia. (7º titolo)
Ottavi di finale di UEFA Champions League.
 2015-2016 -  Campione di Francia. (14º titolo)
Vince la Coppa di Francia. (8º titolo)
 Vince la UEFA Champions League. (3º titolo)
 2016-2017 -  Campione di Francia. (15º titolo)
Vince la Coppa di Francia. (9º titolo)
 Vince la UEFA Champions League. (4º titolo)
 2017-2018 -  Campione di Francia. (16º titolo)
Finalista in Coppa di Francia.
 Vince la UEFA Champions League. (5º titolo)
 2018-2019 -  Campione di Francia. (17º titolo)
Vince la Coppa di Francia. (10º titolo)
 Vince la UEFA Champions League. (6º titolo)
 2019-2020 -  Campione di Francia. (18º titolo)
Vince la Coppa di Francia. (11º titolo)
 Vince la UEFA Champions League. (7º titolo)
Vince il Trophée des Championnes. (1º titolo)
 2020-2021 - 2º in Division 1.
Ottavi di finale di Coppa di Francia.
Quarti di finale di UEFA Champions League.
 2021-2022 -  Campione di Francia. (19º titolo)
Ottavi di finale di Coppa di Francia
 Vince la UEFA Champions League. (8º titolo)
 2022-2023 - in Division 1.
in Coppa di Francia
in UEFA Champions League.Vince il Trophée des Championnes. (2º titolo)

|}

 Allenatori 

 Calciatrici 

 Palmarès 
 Competizioni nazionali 

  (record)
1990-1991, 1992-1993, 1994-1995, 1997-1998, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022

  (record)
2002-2003, 2003-2004, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019, 2019-2020

  (record)
2019, 2022

 Competizioni internazionali 
  (record)
2010-2011, 2011-2012, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022

 Campionato internazionale femminile per club: 12012

 '''
2019, 2022

Altri piazzamenti

Finalista: 2009-2010, 2012-2013

Statistiche

Partecipazioni ai campionati

Partecipazioni alle coppe

Organico

Rosa 2022-2023 
Rosa, ruoli e numeri di maglia come da sito ufficiale, aggiornati al 25 settembre 2022.

Note

Voci correlate 
 Olympique Lyonnais

Altri progetti

Collegamenti esterni